Il singolare del Fortis Championships Luxembourg 2007 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2007.

Al'ona Bondarenko era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Marion Bartoli.

Ana Ivanović ha battuto in finale Daniela Hantuchová 3–6, 6–4, 6–4

Teste di serie

  Anna Čakvetadze (quarti di finale)
  Ana Ivanović (campionessa)
  Nadia Petrova (secondo turno)
  Daniela Hantuchová (finale)

 Marion Bartoli (semifinali)
 Patty Schnyder (quarti di finale)
 Shahar Peer (secondo turno)
 Tatiana Golovin (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Fortis Championships Luxembourg 2007